Rahmon (en ) - transcrit également sous la forme Rakhmon - est un nom tadjik, porté notamment par :

 Emomali Rahmon (né en 1952), homme d'État tadjik, président de la République du Tadjikistan depuis 1992.
 Rakhmon Nabiyev (1930-1993), homme politique de l'Union soviétique puis du Tadjikistan indépendant (sans lien familial avec le président Emomali Rahmon).